El Greco  se poate referi la:

 El Greco (Domênikos Theotokópoulos, 1541–1614) a fost un pictor, sculptor și arhitect grec al Renașterii spaniole.

 Film
 1966 El Greco – film franco-italian, regia Luciano Salce
 2007 El Greco – film greco-spaniol, regia Yannis Smaragdis
 2017 El Greco (El Greco - Prosopografies) – film docu-biografic, regia Lefteris Haronitis
 2019 El Greco (El Greco - docu scurtmetraj) – film docu-biografic, regia K. Prada

 Muzică
 El Greco – album de Vangelis din 1998
 El Greco – coloana sonoră de Vangelis a filmului omonim din 2007

 Diverse
 Muzeul El Greco, Toledo, Spania